Ater oppure אֲתַר , nell'Antico Testamento, è un nome d'uomo, di un sito o di una località; Ater è anche un aggettivo latino che significa nero, scuro, cupo, triste o maligno.

Geografia 
 Ater – un antico villaggio nel Distretto di Bhind, India

Onomastica
 Ater – nome proprio di persona

Altri progetti